Schurre bezeichnet:
 Schurre (Bodetal), Blockhalde mit gleichnamigem Wanderweg im Harz
 Schurre (Maschinenbau), Transportrinne für Feststoffe

Siehe auch: